Dapporto est un patronyme italien porté notamment par :

 Carlo Dapporto (1911-1989), acteur de cinéma et de théâtre italien ;
 Massimo Dapporto (1945-), acteur italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien